Prima colpa (First Offenders) – film del 1939 diretto da Frank McDonald
Prima colpa (Caged) – film del 1950 diretto da John Cromwell